Frauenplan ist der Name folgender Plätze:
 Frauenplan (Eisenach)
 Frauenplan (Naumburg)
 Frauenplan (Weimar), Standort von Goethes Wohnhaus